The Women (1939), een film uit 1939, met onder anderen Norma Shearer, Joan Crawford, Joan Fontaine
The Women (2008), de remake uit 2008, met Meg Ryan, Eva Mendes en Annette Bening

Zie ook 
 Women (doorverwijspagina)